Frans van der Togt (1890-1957), Nederlands architect
Hans van der Togt (presentator) (1947), voormalig Nederlands televisieomroeper en -presentator
Hetty van der Togt (1924-2011), koerierster, dochter van Frans van der Togt
Jan van der Togt (1905-1995), industrieel, oprichter van het bedrijf Tomado
Museum Jan van der Togt, Nederlands museum voor moderne kunst